La creazione del mondo si può riferire a:

Letteratura
La creazzione der monno, sonetto di Gioacchino Belli

Mito
Creazione del mondo (Dogon), mito popolare dei Dogon (Mali)

Musica
La création du monde, balletto di Darius Milhaud
La Creazione, oratorio di Joseph Haydn

Pittura
Creazione del mondo, dipinto di Raffaello
Creazione del mondo, dipinto di Giusto de' Menabuoi

Pagine correlate
Cosmogonia
Creazione del mondo (disambigua)